Het wereldkampioenschap superbike van Assen 2013 was de derde ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2013. De races werden verreden op 28 april 2013 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2013
Assen